Абазинка:
 Абазинка (приток Кубани) — река в России, протекает в Карачаево-Черкесии.
 Абазинка (приток Пшехи) — река в России, протекает в Краснодарском крае.
 Абазинка — прежнее название хутора Абазов Белореченского района Краснодарского края, упразднённого в 1977 году. Координаты 44° 38' С.Ш. 39° 54' В.Д.